Конищев — русская фамилия, также топоним.

Персоналии 
 Конищев, Александр Евгеньевич (1945—2014) — советский и российский баянист, концертмейстер оркестра Воронежского государственного академического русского народного хора; заслуженный артист РСФСР (1986).
 Конищев, Вячеслав Николаевич (1938—2020) — российский географ и мерзлотовед, заведующий кафедрой криолитологии и гляциологии МГУ.
 Конищев, Иван Петрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Конищев — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области Украины.